Barbarense – abitanti di Santa Bárbara (Bahia)
Barbarense – abitanti di Santa Bárbara d'Oeste
Barbarense – abitanti di Santa Bárbara do Monte Verde